Granitul poate fi:

 Granitul, fostă fabrică de betoane din București
 Granitul, stație de metrou din București
 Granitul București, echipă de baschet înființată în 2001